Mantoux peut faire référence à :

 Charles Mantoux
 Denise Mantoux, résistante juive française, qui en 1945, sera chargée par le Général de Gaulle avec Sabine Zlatin et Marcelle Bidault, la sœur de Georges Bidault d'assurer l'accueil en 1945 des déportés à l'Hôtel Lutetia de Paris.
 Étienne Mantoux (1913-1945), économiste libéral français.
 Paul Mantoux (1877-1956), historien français.
 Test Mantoux

Homonymie de patronyme